Квалификация (отборочный турнир) 21-го чемпионата Европы по волейболу среди мужчин прошла в рамках предварительного этапа розыгрыша Евролиги в дивизионах «А» и «В» в период с 16 декабря 1997 по 9 сентября 1999 года. Всего в квалификации приняли участие 30 национальных сборных команд. Было разыграно 7 путёвок в финальный турнир европейского первенства, совмещённый в финалом Евролиги. Непосредственно в финальную часть допущена принявшая участие в розыгрыше сборная Австрии (страна-организатор).

Команды-участницы 
 Дивизион «А»: Австрия, Бельгия, Болгария, Германия, Греция, Испания, Италия, Нидерланды, Португалия, Польша, Россия, Словакия, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Чехия, Югославия.
 Дивизион «В»: Белоруссия, Босния и Герцеговина, Венгрия, Дания, Израиль, Латвия, Македония, Румыния, Словения, Хорватия, Швейцария, Швеция.

Дивизион «А»

Группа 1 
17.12.1997—28.07.1999

 1997 г.
 17 декабря: Нидерланды — Турция 3:0 (16:14, 15:13, 15:12).
 22 декабря: Чехия — Турция 3:1 (13:15, 15:9, 15:10, 15:7).
 30 декабря: Нидерланды — Бельгия 0:3 (7:15, 10:15, 4:15).

 1998 г.
 6 июня: Бельгия — Финляндия 0:3 (9:15, 12:15, 11:15).
 27 июня: Болгария — Чехия 3:0 (15:13, 15:10, 15:12).
 1 июля: Финляндия — Болгария 3:0 (15:4, 15:8, 15:3).
 19 августа: Финляндия — Нидерланды 0:3 (9:15, 12:15, 9:15).
 22 августа: Болгария — Нидерланды 3:2 (11:15, 15:7, 9:15, 15:8, 16:14).
 23 августа: Бельгия — Турция 3:0 (15:6, 15:13, 15:12).
 25 августа: Чехия — Нидерланды 3:0 (16:14, 15:9, 15:10).
 29 августа: Болгария — Бельгия 3:0 (15:12, 15:4, 15:7).
 30 августа: Финляндия — Чехия 1:3 (17:16, 9:15, 11:15, 12:15).
 2 сентября: Болгария — Турция 3:2 (15:4, 14:16, 15:12, 11:15, 15:12); Бельгия — Чехия 0:3 (4:15, 6:15, 7:15).
 3 сентября: Нидерланды — Финляндия 3:0 (15:9, 16:14, 15:6).
 5 сентября: Нидерланды — Чехия 3:0 (15:9, 15:3, 15:9); Бельгия — Болгария 0:3 (11:15, 6:15, 11:15).
 9 сентября: Нидерланды — Болгария 3:0 (16:14, 15:13, 16:14).
 12 сентября: Чехия — Бельгия 3:0 (15:6, 15:4, 15:2); Турция — Болгария 1:3 (11:15, 6:15, 15:11, 4:15).
 16 сентября: Чехия — Финляндия 3:1 (15:12, 15:11, 12:15, 15:7).
 19 сентября: Турция — Бельгия 3:0 (16:14, 15:7, 15:5).
 23 сентября: Турция — Финляндия 3:1 (15:12, 15:7, 13:15, 15:13).
 27 сентября: Финляндия — Турция 3:1 (15:10, 13:15, 15:10, 15:12).

 1999 г.
 2 июня: Финляндия — Бельгия 1:3 (7:15, 15:4, 13:15, 14:16).
 5 июня: Турция — Чехия 3:0 (15:12, 15:5, 15:8).
 12 июня: Чехия — Болгария 2:3 (15:10, 16:17, 15:5, 8:15, 11:15).
 24 июля: Бельгия — Нидерланды 2:3 (15:6, 12:15, 9:15, 16:14, 17:19).
 28 июля: Турция — Нидерланды 3:0 (15:4, 15:6, 15:8); Болгария — Финляндия 3:0.

Группа 2 
16.12.1997—28.07.1999

 1997 г.
 16 декабря: Югославия — Португалия 3:0 (15:5, 15:9, 15:10).
 17 декабря: Германия — Словакия 1:3 (15:8, 9:15, 9:15, 10:15).
 21 декабря: Австрия — Германия 0:3 (5:15, 12:15, 10:15).
 28 декабря: Югославия — Словакия 3:0 (15:1, 15:7, 15:3).

 1998 г.
 30 апреля: Австрия — Россия 0:3 (7:15, 6:15, 9:15).
 9 мая: Россия — Португалия 3:0 (15:11, 15:4, 15:5); Югославия — Австрия 3:0 (15:3, 15:5, 15:3).
 22 августа: Германия — Россия 1:3 (16:14, 9:15, 11:15, 4:15).
 26 августа: Португалия — Словакия 0:3 (5:15, 3:15, 11:15).
 29 августа: Россия — Словакия 3:0 (15:5, 15:5, 15:10); Германия — Югославия 0:3 (11:15, 5:15, 4:15).
 5 сентября: Португалия — Германия 3:0 (15:8, 15:1, 15:6); Югославия — Россия 3:0 (15:8, 15:12, 15:9).
 8 сентября: Югославия — Германия 3:1 (15:8, 15:8, 11:15, 15:2).
 9 сентября: Словакия — Австрия 3:1 (15:10, 15:1, 13:15, 15:8).
 12 сентября: Россия — Югославия 3:0 (15:12, 15:10, 15:8); Австрия — Словакия 2:3 (3:15, 15:9, 7:15, 15:12, 14:16).
 13 сентября: Германия — Португалия 2:3 (15:6, 16:17, 15:10, 12:15, 13:15).
 16 сентября: Австрия — Югославия 0:3 (3:15, 3:15, 7:15).
 19 сентября: Словакия — Россия 0:3 (4:15, 13:15, 7:15); Португалия — Австрия 3:0 (15:11, 15:5, 15:4).
 23 сентября: Австрия — Португалия 1:3 (15:9, 11:15, 14:16, 10:15).
 24 сентября: Россия — Германия 3:1 (15:3, 10:15, 15:5, 15:3).
 26 сентября: Словакия — Португалия 2:3 (17:16, 11:15, 15:10, 10:15, 14:16).

 1999 г.
 22 мая: Португалия — Россия 3:1 (13:15, 15:13, 15:8, 15:11).
 23 мая: Россия — Австрия 3:0 (15:10, 15:6, 15:9).
 30 мая: Германия — Австрия 3:1 (11:15, 15:10, 15:7, 15:5).
 5 июня: Словакия — Германия 3:0 (15:12, 15:3, 15:12).
 24 июля: Словакия — Югославия 0:3 (12:15, 13:15, 9:15).
 28 июля: Португалия — Югославия 0:3 (8:15, 5:15, 12:15).

Группа 3 
17.12.1997—31.07.1999

 1997 г.
 17 декабря: Испания — Польша 3:0 (15:6, 15:9, 15:12).
 18 декабря: Италия — Украина 3:0 (15:6, 15:6, 15:10).
 23 декабря: Украина — Испания 3:0 (15:12, 15:9, 15:1).
 30 декабря: Греция — Польша 3:1 (15:7, 9:15, 15:8, 15:11); Италия — Франция 3:1 (15:7, 15:11, 7:15, 15:10).

 1998 г.
 18 августа: Польша — Италия 1:3 (10:15, 8:15, 15:12, 4:15).
 19 августа: Франция — Украина 3:1 (15:11, 15:8, 12:15, 17:16); Испания — Греция 3:2 (14:16, 15:2, 6:15, 15:10, 17:15).
 23 августа: Греция — Испания 3:0 (15:4, 15:13, 15:5); Италия — Польша 3:2 (15:10, 15:8, 13:15, 12:15, 15:11).
 26 августа: Греция — Украина 3:0 (15:5, 15:6, 15:13); Франция — Польша 3:2 (15:6, 15:5, 13:15, 6:15, 15:11); Италия — Испания 3:0 (15:4, 15:5, 15:2).
 29 августа: Греция — Италия 1:3 (15:11, 10:15, 11:15, 7:15).
 2 сентября: Испания — Италия 2:3 (15:5, 10:15, 15:10, 10:15, 12:15).
 5 сентября: Италия — Греция 3:0 (15:9, 15:6, 15:7); Польша — Украина 3:0 (15:12, 15:0, 15:10); Испания — Франция 3:2 (15:10, 13:15, 9:15, 17:16, 15:10).
 11 сентября: Франция — Испания 3:2 (15:6, 15:11, 5:15, 13:15, 15:12).
 13 сентября: Украина — Польша 2:3 (15:10, 15:7, 10:15, 11:15, 11:15).
 14 сентября: Франция — Греция 2:3 (15:12, 15:10, 13:15, 11:15, 13:15).
 18 сентября: Польша — Франция 1:3 (8:15, 9:15, 15:10, 3:15).
 19 сентября: Украина — Греция 2:3 (13:15, 15:6, 15:10, 9:15, 11:15).
 24 сентября: Украина — Франция 0:3 (9:15, 8:15, 10:15).

 1999 г.
 24 июля: Польша — Греция 3:0 (15:8, 15:7, 15:8); Испания — Украина 3:0 (15:10, 15:4, 15:12).
 28 июля: Греция — Франция 3:1 (15:11, 16:17, 15:13, 15:8); Украина — Италия 3:0 (15:9, 15:8, 16:14).
 31 июля: Польша — Испания 3:1 (17:15, 15:7, 13:15, 15:8); Франция — Италия 3:1 (12:15, 15:7, 16:14, 15:5).

Итоги 
По итогам квалификационного турнира дивизиона «А» путёвки на чемпионат Европы 1999 года получили по две лучшие команды из групп — Болгария, Югославия, Италия, Нидерланды, Россия, Франция, а также Чехия, имеющая лучшие показатели среди команд, занявших в группах третьи места. 

Две из трёх худших команд групп — Австрия и Украина — выступят в категории «В» отборочного турнира чемпионата Европы-2001. Остальные команды (Португалия, Греция, Турция, Финляндия, Бельгия, Словакия, Германия, Польша, Испания) включены в категорию «А» отборочного турнира чемпионата Европы-2001.

Дивизион «В»

Группа 1 
17.12.1997—6.06.1999

Македония снялась с турнира после восьми проведённых матчей.

 1997 г.
 17 декабря: Македония — Швейцария 3:1 (15:6, 12:15, 15:3, 15:3); Венгрия — Белоруссия 3:0 (15:6, 15:7, 15:11).
 28 декабря: Швейцария — Белоруссия 1:3 (10:15, 11:15, 15:8, 13:15).

 1998 г.
 16 мая: Латвия — Хорватия 3:1 (15:3, 10:15, 15:13, 15:3).
 23 мая: Хорватия — Венгрия 1:3 (15:12, 8:15, 5:15, 13:15); Македония — Латвия 0:3.
 4 июня: Белоруссия — Хорватия 0:3 (9:15, 7:15, 13:15).
 6 июня: Венгрия — Македония 3:0 (15:10, 15:6, 15:8).
 13 июня: Македония — Венгрия 2:3 (15:12, 9:15, 15:10, 12:15, 9:15).
 8 августа: Латвия — Венгрия 3:0 (15:13, 15:6, 15:6).
 15 августа: Венгрия — Латвия 3:0 (15:10, 15:8, 15:8).
 22 августа: Венгрия — Швейцария 3:0 (15:0, 15:10, 15:7); Хорватия — Македония 3:0 (15:13, 15:6, 15:9).
 29 августа: Белоруссия — Латвия 0:3 (4:15, 6:15, 14:16); Хорватия — Швейцария 3:0 (15:0, 15:7, 15:8).
 5 сентября: Швейцария — Хорватия 0:3 (5615, 5:15, 4:15); Латвия — Белоруссия 3:0 (15:5, 15:11, 15:12).
 12 сентября: Латвия — Швейцария 3:0 (15:3, 15:8, 15:6); Хорватия — Белоруссия 3:0 (15:3, 15:5, 15:12).
 16 сентября: Македония — Хорватия 0:3 (6:15, 9:15, 6:15).
 19 сентября: Македония — Белоруссия 3:0 (15:12, 15:13, 15:10); Швейцария — Венгрия 1:3 (6:15, 6:15, 15:8, 13:15).
 26 сентября: Белоруссия — Македония 3:2 (11:15, 15:9, 13:15, 15:13, 18:16); Швейцария — Латвия 0:3 (9:15, 7:15, 9:15).

 1999 г.
 27 мая: Белоруссия — Венгрия 1:3 (8:15, 15:13, 11:15, 12:15).
 29 мая: Хорватия — Латвия 3:1 (15:3, 10:15, 15:13, 15:8).
 5 июня: Венгрия — Хорватия 3:0 (15:6, 15:7, 15:9).
 6 июня: Белоруссия — Швейцария 3:0 (15:5, 15:13, 15:4).
 Швейцария — Македония 3:0 (+:-).
 Латвия — Македония 3:0 (+:-).

Группа 2 
16.12.1997—9.09.1999

 1997 г.
 16 декабря: Румыния — Израиль 1:3 (15:4, 7:15, 12:15, 6:15).
 17 декабря: Дания — Швеция 1:3 (15:11, 6:15, 6:15, 8:15).
 20 декабря: Босния и Герцеговина — Словения 3:0 (15:6, 16:14, 15:11).
 27 декабря: Швеция — Словения 0:3 (8:15, 7615, 3:15).
 29 декабря: Израиль — Босния и Герцеговина 3:0 (15:10, 15:5, 15:12); Дания — Румыния 3:0 (15:6, 15:6, 15:8).

 1998 г.
 27 июня: Босния и Герцеговина — Румыния 3:0 (15:0, 15:5, 15:11).
 19 августа: Дания — Словения 0:3 (14:16, 6:15, 4:15).
 22 августа: Босния и Герцеговина — Дания 0:3 (13:15, 13:15, 9:15).
 23 августа: Словения — Румыния 3:0 (15:3, 15:3, 15:7).
 25 августа: Словения — Дания 3:1 (12:15, 15:2, 15:13, 17:15),
 29 августа: Румыния — Швеция 3:0 (15:9, 15:6, 15:9); Словения — Израиль 3:1 (15:8, 11:15, 15:6, 15:12).
 5 сентября: Румыния — Босния и Герцеговина 3:1 (15:7, 15:10, 11:15, 15:12).
 6 сентября: Швеция — Израиль 0:3 (6:15, 7:15, 9:15).
 9 сентября: Румыния — Словения 1:3 (14:16, 16:14, 9:15, 10:15); Босния и Герцеговина — Швеция 3:0 (15:6, 15:5, 15:5); Дания — Израиль 0:3 (12:15, 7:15, 9:15).
 13 сентября: Швеция — Босния и Герцеговина 0:3 (7:15, 12:15, 12:15); Израиль — Дания 3:0 (15:13, 15:9, 15:10).
 16 сентября: Дания — Босния и Герцеговина 3:0 (15:9, 15:6, 16:14).
 19 сентября: Израиль — Словения 3:1 (15:8, 15:4, 5:15, 15:8); Швеция — Румыния 3:2 (15:7, 15:7, 14:16, 6:15, 19:17).
 27 сентября: Израиль — Швеция 3:0 (15:7, 15:12, 15:13).

 1999 г.
 29 мая: Словения — Швеция 3:0 (15:1, 15:3, 15:6); Румыния — Дания 3:2 (5:15, 15:11, 17:15, 13:15, 15:5).
 30 мая: Босния и Герцеговина — Израиль 3:0 (15:10, 15:12, 16:14).
 5 июня: Словения — Босния и Герцеговина 3:0 (15:4, 15:5, 15:2).
 6 июня: Израиль — Румыния 2:3 (15:2, 12:15, 15:11, 12:15, 10:15).
 9 июня: Швеция — Дания 0:3 (10:15, 12:15, 11:15).

Итоги 
По итогам квалификационного турнира дивизиона «В» в категорию «А» отборочного турнира чемпионата Европы-2001 включены по три лучшие команды из групп — Венгрия, Латвия, Хорватия, Словения, Израиль, Босния и Герцеговина.

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты Европы по волейболу среди мужчин
1997 год в волейболе
1998 год в волейболе
1999 год в волейболе
Волейбол